S45 ou S-45 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 S-45, un sous-marin de la Marine soviétique.

Photographie 
 Canon PowerShot S45, un appareil photo numerique du fabricant japonais Canon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autocar
 Saviem S45, un autocar produit par Saviem.

Train
  Ligne S45 du S-Bahn de Berlin en Allemagne ;
  Ligne S45 du S-Bahn de Vienne en Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres